Ву́лиця Василя́ Сухомли́нського, Сухомли́нського — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

Вулиця Василя Сухомлинського  
 Вулиця Василя Сухомлинського — вулиця в Дніпрі.
 Вулиця Василя Сухомлинського — вулиця в Знам'янці Кіровоградської області.
 Вулиця Василя Сухомлинського — вулиця в Києві.
 Вулиця Василя Сухомлинського — вулиця в Кременчуці Полтавської області.
 Вулиця Василя Сухомлинського — вулиця в Олександрії Кіровоградської області.
 Вулиця Василя Сухомлинського — вулиця в смт Олексієво-Дружківка Донецької області.

Вулиця Сухомлинського 
 Вулиця Сухомлинського — вулиця в Бахмачі Чернігівської області.
 Вулиця Сухомлинського — вулиця в смт Брюховичі, Шевченківській район міста Львова.
 Вулиця Сухомлинського — вулиця в Винниках Львівської області.
 Вулиця Сухомлинського — вулиця в Вознесенську Миколаївської області.
 Вулиця Сухомлинського — вулиця в Городенці Івано-Франківської області.
 Вулиця Сухомлинського — вулиця в Івано-Франківську.
 Вулиця Сухомлинського — вулиця в Калуші Івано-Франківської області.
 Вулиця Сухомлинського — вулиця в Ковелі Волинської області.
 Вулиця Сухомлинського — вулиця в Кривому Розі Дніпропетровської області.
 Вулиця Сухомлинського — вулиця в Луцьку.
 Вулиця Сухомлинського — вулиця в Миронівці Київської області.
Вулиця Сухомлинського — вулиця в Переяславі Київської області.
 Вулиця Сухомлинського — вулиця в Покровську Донецької області.
 Вулиця Сухомлинського — вулиця в Світловодську Кіровоградської області.
 Вулиця Сухомлинського — вулиця в Сокирянах Чернівецької області.

Вулиці, названі на честь людей